Молча́нов (Молча́нова) — русская фамилия, а также топоним.

Молчанов

А

Ал
 
 
 Молчанов, Альберт Макарьевич (1928—2011) — российский математик и педагог.

Ан
 
 
 Молчанов, Антон Викторович (Ант Скаландис; род. 1960) — писатель и публицист, редактор, сценарист.

Ар 
 Молчанов, Артём Владимирович — мэр Ярославля
 Молчанов, Аркадий Анатольевич (1947—2010) — российский историк Древнего мира, исследователь минойского языка.

Б

В 
 Молчанов, Валерий Михайлович (1940—1973) — советский лётчик-испытатель.
 
 Молчанов, Виктор Игоревич (род. 1948) — российский философ, специалист по феноменологии.
 Молчанов, Викторин Михайлович (1886—1975) — русский генерал белого движения.
 Молчанов, Виталий Алексеевич (род. 1979) — российский серийный убийца.
 
 Молчанов, Вячеслав Андреевич (род. 1975) — российский гитарист.

Г 
 Молчанов, Георгий Андреевич (1897—1937) — сотрудник советских спецслужб.
 Молчанов, Глеб Михайлович (1923—2002) — Герой Советского Союза.

Д 
 Молчанов, Денис Петрович (род. 1987) — украинский теннисист.

Е 
 
 Молчанов, Евграф Владимирович (1808—1869) — московский фабрикант, потомственный почётный гражданин.

И 
 
 
 Молчанов, Илья Игоревич (род. 1997) — российский прыгун в воду.

К 
 Молчанов, Кирилл Владимирович (1922—1982) — композитор.
 Молчанов, Константин — главарь преступной группировки, совершившей 3 убийства.
 Молчанов, Козьма Степанович (1767—1812) — архангельский священник, автор «Описания Архангельской губ.» (СПб., 1813).

Л 
 Молчанов, Леонид Алексеевич (1956—2013) — российский историк.
 Молчанов, Лев Александрович (1878—1962) — русский орнитолог.

М 
 Молчанов, Матвей Осипович (1864—?) — крестьянин, член IV Государственной думы от Тамбовской губернии.

Н

О

П 
 
 Молчанов, Пётр Степанович (1772—1831) — статс-секретарь Александра I, писатель.
 Молчанов, Порфирий Устинович (1863—1945) — украинский и советский композитор и педагог.

С 
 Молчанов, Сергей Александрович (род. 1960) — руководитель Администрации Президента Башкортостана.
 Молчанов, Семён Евтропович — русский помещик, прокурор Тульской губернии, основатель села Коптево.

Т 
 Молчанов, Тимофей Митрофанович (1908—?) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.

Э

Ю 
 Молчанов, Юрий Вячеславович (род. 1952) — российский политический и общественный деятель, вице-губернатор Санкт-Петербурга (2004—2012).

Составные фамилии 
 Молчанов-Сибирский, Иван Иванович (настоящая фамилия Молчанов; 1903—1958) — русский советский поэт, прозаик, детский писатель и литератор.



Топоним 
 Молчанов — село в Локачинском районе Волынской области Украины.
 Молчанов — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Александр Молчанов — псвевдоним музыканта Александра Цоя, сына лидера группы Кино Виктора Цоя
 Молчановы — о дворянских родах
 «Профессор Молчанов» — судно

Примечания